Die 12. Etappe der Tour de France 2013 fand am 11. Juli 2013 statt. Sie führte von Fougères über 218 km nach Tours. Im Verlauf der Etappe gab es eine Sprintwertung. Damit zählte die zwölfte Etappe als Flachetappe.

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 12
201312
Fougères
Sportveranstaltung in Tours